Een verkeersweg:
 N149 (België)
 N149 (Frankrijk)
 N149bis (Frankrijk)
 N149 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing